Mecze o Superpuchar Europy 1992 zostały rozegrane 10 lutego i 10 marca 1993 roku pomiędzy Barceloną, zwycięzcą Pucharu Europy Mistrzów Klubowych 1991/1992 oraz Werderem Brema, triumfatorem Pucharu Zdobywców Pucharów 1991/1992. Barcelona zwyciężyła w dwumeczu 3:2, tym samym wygrywając Superpuchar Europy po raz pierwszy w historii klubu.

Droga do dwumeczu

Werder Brema

FC Barcelona

Szczegóły meczu

Pierwszy mecz 

Pierwsze spotkanie finału odbyło się 10 lutego 1993 na Weserstadion w Bremie. Frekwencja na stadionie wyniosła 22 098 widzów. Mecz sędziował Kim Milton Nielsen z Danii. Mecz zakończył się remisem 1:1. Bramkę dla Werderu strzelił Klaus Allofs w 88. minucie. Bramkę dla Barcelony zdobył Julio Salinas w 38. minucie.

Drugi mecz 

Drugie spotkanie finału odbyło się 10 marca 1993 na Camp Nou w Barcelonie. Frekwencja na stadionie wyniosła 75 000 widzów. Mecz sędziował Bo Karlsson ze Szwecji. Mecz zakończył się zwycięstwem Barcelony 2:1. Bramki dla Barcelony strzelili Christo Stoiczkow w 32. minucie oraz Jon Andoni Goikoetxea w 48. minucie. Bramkę dla Werderu strzelił Wynton Rufer w 32. minucie z rzutu karnego.

Zobacz też 
 Puchar Europy Mistrzów Klubowych (1991/1992)
 Puchar Zdobywców Pucharów (1991/1992)

Bibliografia 
 RSSSF

1992 w piłce nożnej
Superpuchar Europy UEFA
Zawody sportowe w Barcelonie